A Use Orgânico é uma empresa varejista brasileira que atua no setor de cosméticos naturais, higiene pessoal, maquiagem, gestante e bebê, casa e ambiente, aromaterapia e linha pet. Fundada em 2017 por José Youssef e pela médica dermatologista Maria Clara Couto, a marca oferece, através de uma curadoria realizada por especialistas, produtos naturais, orgânicos e veganos na sua plataforma virtual de vendas e, desde o final de 2020, em sua primeira loja física, localizada na Avenida São Luís, no centro da cidade de São Paulo. Em 2022, o e-commerce chegou a contar com quase 70 marcas e mais de 2 mil produtos.

De acordo com o NPS (Net Promoter Score), uma métrica para analisar o nível de satisfação de clientes, entre os anos de 2017 e 2022, a Use Orgânico se manteve na Zona de Excelência, somando 89 pontos. Na média global, nesse mesmo período, a empresa contou com 73 de score entre marcas gerais e 76 em uma escala com marcas do mesmo segmento. Em 2020, a Use Orgânico cresceu 170%.

Além disso, a Use Orgânico também possui o selo de Loja Confiável, com uma nota de 4.9/5.0 e mais de 5 mil avaliações de clientes, com ênfase na experiência de compra, na entrega e no atendimento.

Uma marca DNVB 
Pela sua fundação, a Use Orgânico é considerada uma marca DNVB (Digital Native Vertical Brand), isto é, que teve a sua origem no mundo digital e possui este como o seu principal canal de comunicação e vendas. Além disso, o fato de ser uma DNVB a caracteriza como uma marca que valoriza a identificação e conexão do cliente não apenas com os produtos ofertados, mas com a própria marca.

Em alguns meses de 2022, a Use Orgânico, que conta com e-commerce próprio, liderou as buscas na internet no segmento de green beauty.

Em agosto de 2022, na região Sudeste do Brasil, a Use Orgânico registrou um crescimento de 60%. No estado de São Paulo, por exemplo, a marca ampliou o seu alcance em 20%, na cidade de São Paulo, 26% e na região da Grande São Paulo, 33%.

Linha própria 
No início de 2022, a Use Orgânico lançou o Creme Dental Natural e Vegano de Menta e Melaleuca, após mais de um ano de pesquisas. O produto, sem flúor, parabenos, triclosan, corantes e aromas artificiais, foi desenvolvido com o objetivo de auxiliar na prevenção de cáries e promover sabor e refrescância ao hálito.

Outras duas características do produto é o fato de não ser testado em animais e possuir o selo I’m Green e a embalagem “verde”, além de também fazer parte do programa EuReciclo e possuir tubos fabricados a partir da cana-de-açúcar.

Outro produto também já em venda é o Desodorante Natural livre de alumínio, desenvolvido com tecnologia enzimática.

Parceria com a Drogaria Iguatemi 
Em março de 2022, a Use Orgânico fechou uma parceria com a Drogaria Iguatemi, com o objetivo ganhar mais exposição e realizar parcerias com marcas semelhantes, a partir do aumento das vendas em espaços físicos, principalmente dos produtos mais procurados já no e-commerce da marca, como os desodorantes orgânicos e naturais.

Sustentabilidade 
A Use Orgânico segue os princípios da ESG, uma abordagem para negócios que pretendem enxergar além de objetivos meramente lucrativos e dão respostas aos problemas e desafios da sociedade contemporânea.

Selo EuReciclo 
Desde a sua fundação – e em todas as embalagens da marca –, a Use Orgânica adotou o Selo EuReciclo, que atua através da compensação ambiental pelo lixo gerado, como uma forma de reduzir o impacto ambiental e comunicar o engajamento da empresa com a valorização da cadeia de reciclagem no Brasil, inclusive no que diz respeito à responsabilidade social.

Projeto Returns 
O Projeto Returns é original da Use Orgânico e está relacionado ao incentivo que a empresa dá aos próprios clientes para que eles descartem corretamente as embalagens vazias de produtos. O seu descarte deve ser realizado no espaço físico da Use Orgânico, localizado na Avenida São Luís, 94, no centro da cidade de São Paulo.

Musa 
A Use Orgânico fechou uma parceria com a Musa, uma empresa que consegue, com uma tecnologia específica de separação e coleta, reutilizar 100% do lixo que lhe é destinado. Tal colaboração garante que tanto o lixo gerado pela empresa, quanto os cosméticos devolvidos através do Projeto Returns possuam como destino a reciclagem da Musa, a qual transforma tudo em adubo e combustível verde.

Embalagens 
Além de apresentar propostas de reciclagem e destinação devida às embalagens que produz, a Use Orgânico envia todos os seus pedidos sem plástico. Para substituí-lo na proteção dos produtos, utiliza papel reciclado. Ainda, para realizar a pintura das caixas dos produtos, a empresa utiliza tinta vegetal, sem aditivos tóxicos.

Curadoria 
É realizada uma curadoria para a seleção das marcas parceiras e todos os produtos desenvolvidos por elas. Alguns dos requisitos mínimos são: ser uma empresa sustentável, preocupar-se com o meio ambiente, gerar emprego para pequenos agricultores e não desenvolver composições que agridam a natureza ou a saúde. E, sobretudo, possuir uma composição do produto que atenda ao propósito de uma marca que se propõe natural.

Pequenas ações 
Todos os materiais de papelão e alumínio que são gerados pela Use Orgânico são doados para trabalhadores urbanos fixos, como forma de auxílio de renda. Além disso, para a utilização de papel branco, a empresa realiza a impressão a partir do sulfite oriundo da cana-de-açúcar, o qual não possui cloro, e, quando possível, faz o uso de rascunhos de outras empresas.

Campanha Use Orgânico + Projeto Plantar 
Em setembro de 2019, a Use Orgânico, em parceria com o Projeto Plantar, realizou uma campanha para o Dia da Árvore, em que as compras realizadas no site da empresa ajudariam na plantação de novas árvores, as quais poderiam ser acompanhadas pelos próprios clientes.

Flagship store 
O espaço físico da Use Orgânico, construído em 2020 e localizado na Avenida São Luís, no centro da cidade de São Paulo, serve para os consumidores conhecerem e testar ou experimentar os produtos, sendo possível comprar diretamente na loja ou apenas retirar, quando a compra é realizada através do e-commerce.

Na flagship store da marca, além disso, é colocado em prática o Projeto Returns, para o descarte correto de embalagens vazias, destinadas para o processo de reciclagem da empresa Musa. Assim, o consumidor pode ganhar descontos na compra de outros produtos.

Programas prescritores 
A Use Orgânico possui um programa de parceria com profissionais da área da saúde, com o objetivo de ampliar a acessibilidade a produtos orgânicos. Ao comprarem no site da Use Orgânico, os consumidores ganham descontos nos produtos quando utilizam os cupons de desconto disponibilizados pelos profissionais cadastrados na plataforma.

Com um mês de campanha, o número de profissionais da saúde prescritores aumentou em 380% e, segundo a head de produtos da Use Orgânico, Jennefer Sena, o objetivo é desenvolver “o acesso aos produtos naturais e a democratização dos cosméticos, trazendo mais bem-estar aos usuários e ainda contribuindo com o meio ambiente”.

Responsabilidade social 
Em fevereiro de 2022, a Use Orgânico realizou uma doação, através da vaquinha VOAA, do projeto Razões para Acreditar, para ajudar as vítimas das chuvas em Petrópolis.

Em outubro do mesmo ano, iniciou-se uma parceria entre a Use Orgânico e o Instituto Protea (fundado em 2018), uma ONG que custeia cirurgias, exames e tratamentos para mulheres de baixa renda com câncer de mama.

Também em 2022, a Use Orgânico começou a patrocinar o primeiro curso de dermatologia natural no Brasil, voltado para médicos, dermatologistas e público em geral que deseja trabalhar com produtos menos nocivos à saúde e ao meio ambiente.

Selos e certificações 

 Verified Healthy Ingredients

 IBD: Certified Organic

 SVB: Certificado Produto Vegano

 I’m Green

 EuReciclo

 Cruelty Free and Vegan

 Produto Orgânico do Brasil

 EcoCert
 Carbo Neutro
 Verified

Referências 

Empresas de cosméticos